Юголокское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усть-Удинском районе Иркутской области России. Административный центр — Юголок.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1059 человек, в том числе 529 мужчин и  530 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Юголок
 Кижа

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Удинского района
Сельские поселения Иркутской области